Ноха:

Топонимы
 Ноха — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.

Люди
 Ноха — библейский персонаж, четвёртый сын Вениамина ().
 Ноха Абд-Рабу (род. 1987) — египетская тхэквондистка, участница летних Олимпийских игр.

Прочее
 «Ноха» — испанский футбольный клуб из города Ноха, выступающий в Сегунде B.